Трамва́й может означать:

 Трамвай — вид уличного рельсового общественного транспорта, обычно на электрической тяге, используемый преимущественно в городах для перевозки пассажиров по заданным маршрутам.
 «Трамвай» — детский журнал, выходивший в 1990—1995 годах.

См. также 
 Трамвай «Желание»